Alpha Cephei (α Cep) conhecida como Alderamin é a estrela mais brilhante da constelação Cepheus. É também designada pelos códigos HR 8162 e HD 203280.

Ver também 
 Lista de estrelas

Constelação de Cepheus
Subgigantes de classe A